Talja steht für:

 Talja (Insel), Insel in Finnland

Talja ist der Familienname folgender Personen:

 Martti Talja (* 1951), finnischer Politiker
 Olavi Talja (1925–1994), finnischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 Sirkku Talja (* 1936), finnische Autor